Версуа () может означать:

 Версуа () — город в швейцарском кантоне Женева.
 Версуа — река в Швейцарии и Франции.
 Одиль Версуа (; 1930—1980) — французская актриса.